Náčelník (náčelnice, náčelní) je jmenovaný nebo volený vrchní představitel úzce spolupracující ozbrojené či organizované skupiny lidí, často s vojenskou či polovojenskou pravomocí.

Může to být například:

 náčelník: tradiční označení pro volené, méně často dědičné vůdce indiánských kmenů, též označení pro vůdce tradiční komunity v jiných kmenových společnostech přírodních národů, například v Austrálii a Oceánii, v Africe, na Sibiři nebo v oblasti indonéských ostrovů. 
 vyšší vojenský velitel v armádě, například náčelník generálního štábu, viz štáb, nebo paravojenského útvaru
 náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky
 náčelník generálního štábu Armády České republiky, náčelníka štábu Sil podpory a výcviku Armády ČR, náčelník územní vojenské správy…
 náčelník správy SNB, náčelník správy FMV – v československém Sboru národní bezpečnosti a Federálním ministerstvu vnitra bylo náčelník označení osoby v čele organizační jednotky nazývané správa (např. I. správa SNB, I. správa FMV)
 náčelník Horské služby České republiky, náčelníci horských služeb pro jednotlivé oblasti (pohoří)
 náčelník Junáka, náčelní Junáka – představitelé Junáka – českého skauta, stojí v čele Náčelnictva, vrcholného řídícího orgánu této české skautské organizace
 náčelník Sokola, viz Sokol
 výraz označující různé funkce přednosty, např. přednosty stanice, používaný u ČSD v době komunistického režimu

Externí odkazy